Zu den Strecken des Fahrplanfelds 601 (Luzern–Küssnacht am Rigi–Arth-Goldau–Göschenen und Baar Lindenpark–Zug–Arth-Goldau–Göschenen) siehe:

 Bahnstrecke Luzern–Immensee
 Gotthardbahn (Immensee–Arth-Goldau–Göschenen)
 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich–Thalwil)
 Bahnstrecke Thalwil–Arth-Goldau (Baar Lindenpark–Zug–Arth-Goldau)

600…